Feldkirchen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Feldkirchen, Oberbayern – kommun i Landkreis München, Oberbayern, Bayern, 
 Feldkirchen, Niederbayern – kommun i Landkreis Straubing-Bogen, Niederbayern, Bayern,

Österrike 

 Feldkirchen (distrikt), ett distrikt i förbundslandet Kärnten, vars distriktshuvudstad är Feldkirchen in Kärnten
 Feldkirchen in Kärnten Politischer Bezirk Feldkirchen, 
 Feldkirchen an der Donau, Oberösterreich, Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung, 
 Feldkirchen bei Graz – en kommun i förbundslandet Steiermark
 Feldkirchen bei Mattighofen, en kommun i förbundslandet Oberösterreich

Se även 
 Feldkirch